Article sur le prénom: Youssouf

Prénom

Patronyme 

 Ali ben Youssef (c.1083-1143), émir almoravide.
 Ali Bey ben Youssef (17xx-1833), bey de Constantine.
 Amin Ahmed Adel Youssef (1947-), nageur égyptien.
 Bassem Youssef (1974-), médecin cardiologue et animateur de télévision égyptien.
 Dhafer Youssef (1967-), compositeur, chanteur et oudiste tunisien.
 Fakhreddine Ben Youssef (1991-), footballeur tunisien.
 Ghazi Youssef (1954-), économiste et un homme politique libanais.
 Hassan Youssef (1934-), acteur égyptien. 
 Hassan Youssef (1955-), homme politique palestinien.
 Hassine Haj Youssef (1946-), ethnomusicologue et pédagogue tunisien.
Ibrahim ben Youssef (?-1134), wali de Séville et général almoravide.
 Ismaïl Youssef (1964-), ancien joueur de football professionnel égyptien.
 Jasser Haj Youssef (1980-), violoniste, compositeur et musicologue.
 Khaled Youssef, scénariste et réalisateur égyptien.
 Khaled Haj Youssef (1989-), handballeur tunisien. 
 Leila Ben Youssef (1981-), athlète tunisienne.
 Mannar Youssef (1993-), joueuse égyptienne de basket-ball.
 Milad Youssef (1976-), acteur Syrien.
 Mohamed Youssef (arbitre), ancien arbitre soudan ais de football des années 1950.
 Mohamed Seghir Ben Youssef, chroniqueur et historien tunisien.
 Mohamed Youssef (1970-), ancien footballeur égyptien.
 Mohamed Ben Youssef, religieux
 Mosab Hassan Youssef, espion du Mossad palestinien
 Marten Youssef (1979-), journaliste canadien d'origine égyptienne.
 Nabila Ben Youssef (1963-), comédienne et humoriste tuniso-québécoise.
 Noureddine Oulad Ben Youssef (1995-), joueur international néerlandais de futsal.
 Olfa Youssef, écrivaine et universitaire tunisienne.
Rania Youssef (1973-), actrice égyptienne.
 Salah Ben Youssef (1907-1961), homme politique tunisien.
Salah Ben Youssef (1962-), ministre tunisien de l’industrie. 
 Salma Youssef (1994-), joueuse de squash égyptienne.
 Syam Ben Youssef (1989-), footballeur tunisien. 

Homonymie de prénom
Homonymie
Homonymie de patronyme